Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Budapest Grand Prix 2013 nastoupilo osm dvojic. Obhájcem titulu byl slovenský pár Janette Husárová a Magdaléna Rybáriková, který se turnaje nezúčastnil. Organizátoři vzhledem k masivním povodním ve Střední Evropě na přelomu května a června 2013, které postihly skrze rozvodněný Dunaj také Budapešť, snížily počet dvojic ze šestnácti na osm.

Vítězem se stala nejvýše nasazená česká dvojice Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, která ve finále zdolala rusko-gruzínský pár Nina Bratčikovová a Anna Tatišviliová ve dvou setech 6–4 a 6–1. Oběh Češky si tak připsaly premiérový deblový titul v sezóně a první od triumfu na BGL Luxembourg Open z druhé poloviny října 2012.

Nasazení párů 
  'Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (vítězky)
  Tímea Babosová /  Alicja Rosolská (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Hungarian Grand Prix
WTA Tour 2013